Назив - вербална ознака, име некога или нечега.

 Уобичајени назив - назив било којег објекта или појаве, другачији од оног усвојеног у научној номенклатури.

 Географски (топоним) - правилан назив, означава назив (идентификатор) географског објекта.

Види још 

Етноними